Unterort ist der Name folgender Orte:

 Unterort (Au ZH), Quartier der Ortschaft Au ZH, Kanton Zürich
 Unterort (Gemeinde Eisenkappel-Vellach), Ortschaft von Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterort (Gemeinde Feistritz), Ortschaft von Feistritz ob Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterort (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark